36-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с января по апрель 1974 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории выиграла команда ЦСКА.

Система проведения чемпионата 
12 команд высшей лиги провели двухкруговой турнир по туровой системе, по результатам которого определена итоговая расстановка мест. Худшая команда покидает высшую лигу. Команда, занявшая 11-е место, проводит переходные матчи со вторым призёром 1-й группы.

Высшая лига 

Высшую лигу покидает «Автомобилист» (Донецк). Его сменит победитель турнира 1-й группы ТТУ (Минск). В переходных матчах рижская «Аврора» обыграла ташкентский «Автомобилист» и завоевала путёвку в высшую лигу сезона 1975 года.

1-я группа 
 1. ТТУ Минск
 2. «Аврора» Рига
 3. «Пластик» Тула
 4. МОПИ Московская область
 5. «Динамо» Краснодар
 6. АДК Алма-Ата
 7. «Динамо» Каунас
 8. «Буревестник» Фрунзе
 9. «Флора» Таллин
 10. «Буревестник» Тбилиси
 11. «Молдова» Кишинёв
 12. СКИФ Ереван

Призёры 
 ЦСКА: Людмила Аксёнова, И.Абалихина, Ирина Беспалова, Т.Воронина, Людмила Гуреева, Е.Иванова, О.Лещенко, М.Миловидова, Татьяна Родионова, Н.Селяхетдинова, Ольга Хохлова, Людмила Чернышёва (Прокошина). Тренер — Мирон Винер.

 «Динамо» (Москва): Лариса Андронова, Лариса Берген, Людмила Булдакова, Ирина Ефремова, Н.Киткина, Роза Салихова, Татьяна Сорокина (Талина), О.Тимошинина, Любовь Тюрина, Людмила Щетинина, Зоя Юсова. Тренер — Гиви Ахвледиани.

 «Искра» (Ворошиловград): Н.Васичкина, Р.Гатина, Наталья Ерёмина, Лариса Иванова, Н.Колдобенко, О.Коновалова, С.Лигус, В.Лобанова, Л.Мелешко, Евгения Назаренко (Кузина), В.Репенко, Л.Шульгина. Тренер — Владимир Чернов.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1974 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1974 году